Mattheis ist eine Variante des Familiennamens Matthias und damit eine Namensform von Matthias.

Namensträger 
 Hermann Mattheiß (1893–1934), deutscher Politiker (NSDAP) und Polizist
 Hilde Mattheis (* 1954), deutsche Politikerin (SPD)
 Jörg Mattheis (* 1944), deutscher Leichtathlet
 Oliver Mattheis (* 1995), deutscher Radrennfahrer
 Petra Mattheis (* 1967), bildende Künstlerin und Fotografin
 Robert W. Mattheis (1935–2011), US-amerikanischer Bischof
 Ruth Mattheis (1919–2010), deutsche Medizinerin
 Walter Mattheis (* 1923), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch 
 Matheis
 Matteis

Familienname
Theophorer Personenname